Geneva Open 2021, właśc. Gonet Geneva Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Geneva Open rozgrywany w dniach 16–22 maja 2021 roku w Genewie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 481 270 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Szwajcarii